In der Meesterklasse 2009/10 wurde die 87. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Titelverteidiger Hilversums Schaakgenootschap, der seinen dritten Titel in Folge gewann.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2009/10.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 26. September, 31. Oktober, 21. November, 12. Dezember 2009, 9. Januar, 6. Februar, 6. und 27. März und 18. April 2010.

Saisonverlauf 

Der Titelverteidiger Hilversums Schaakgenootschap, Utrecht und hotels.nl/Groningen lieferten sich einen Dreikampf um den Titel, der Hilversum dank der Siege gegen beiden Konkurrenten am Ende vorne sah. Aus der Klasse 1 waren HWP Sas van Gent und SMB Nijmegen aufgestiegen. Beide Aufsteiger stiegen direkt wieder ab.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2009
Schachveranstaltung 2010